Калхас — в древнегреческой мифологии сын Фестора из Микен или Мегары, жрец и прорицатель в войске Агамемнона.
 (4138) Калхас — типичный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа L4, в 60° впереди планеты.
 Калхас — пьеса Чехова.